Manzanares bezeichnet:
Orte
 Manzanares (Ciudad Real), eine Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Spanien
 Manzanares el Real, eine Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Manzanares de Rioja, eine Stadt in der Autonomen Gemeinschaft La Rioja, Spanien
 Hoyo de Manzanares, eine Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Playa Manzanares (Los Alcázares), ein Strand in der Stadt Los Alcázares in der Autonomen Gemeinschaft Region Murcia, Spanien
 Manzanares (Kolumbien), eine Gemeinde im Departamento de Caldas, Kolumbien
 Manzanares (Pilar), ein Ort im Partido Pilar, Argentinien
 Distrikt Manzanares, ein Distrikt in der Provinz Concepción, Peru

Flüsse
 Manzanares (Jarama), ein spanischer Fluss, der Madrid passiert
 Manzanares (Fluss in Venezuela), ein Fluss in Cumaná in der Provinz Estado Sucre, Venezuela

Manzanares ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Manzanares y Herrero (1915–1999), spanischer Diplomat
 Francisco Antonio Manzanares (1843–1904), US-amerikanischer Politiker
 José Mari Manzanares, spanischer Torero